André Jolivet est un artiste peintre, né en 1964 à Pont-l'Abbé (Finistère), il vit et travaille à Plougonven.

En 2011, un fonds André Jolivet est créé à la médiathèque François-Mitterrand - Les Capucins de Brest. Il comprend l’ensemble de ses livres d’artistes ainsi que différentes archives.

Biographie 
Passionné par le rapport entre l'écrit et l'image, André Jolivet est l'auteur entre autres, de  d'artistes avec ses propres textes ou en collaboration avec des auteurs

En ajoutant du dessin et de la peinture à des documents tels que des contraventions ou des relevés de comptes (collages marouflés sur toiles), André Jolivet établissait un parallèle entre écriture et image. Ces réalisations l’on amené à créer des livres d’artiste. Dans ces livres, le dialogue entre des textes et des images peintes, dessinées ou photographiées se poursuit. André Jolivet se questionne sur le territoire. Les thèmes abordés sont divers ; il s’intéresse à la politique, à la société de consommation mais aussi aux éléments naturels. Ses livres présentent des formes récurrentes, des signes à l’infini tel que les points ou les cercles qui se retrouvent dans ses toiles.

Les grands formats, placés les uns à côté des autres, produisent un effet de masse, comme une tapisserie. À cet aspect décoratif s’ajoute une impression de perpétuel mouvement, impression produite par la répétition des motifs. Le regard est alors invité à se déplacer dans cet univers organique et coloré. Les formes, qu’elles soient symboles, silhouettes ou dessins géométriques se détachent de l’accumulation présente sur la toile. Humains, animaux, végétaux et objets se trouvent comme en suspension et reliés les uns aux autres. Sur le fond préalablement préparer à l’acrylique, André Jolivet ajoute un travail à l'encre de Chine. Sur les formes colorées, il applique un trait circulaire, répétitif et automatique qui s’apparente à l’écriture. Les travaux apparaissent alors comme des peintures mentales, des images intérieures. Les formes qui émergent de ces compositions semblent cependant reliées entre elles ; comme les particules dans l’univers. L’artiste exprime ces idées de vie, de relations humaines, perçues face à ses peintures.

Expositions

Expositions personnelles

Expositions collectives

Livres d'artistes 
 1995 : Précis de médecine, 28 pages, texte de Bruno Geneste, 7 sérigraphies et un gaufrage d'André Jolivet dans un format de 17,5 × , 25 exemplaires, Éditions Voltije.
 1996 : 
 Détour, porfolio unique, texte et peintures d'André Jolivet, Éditions Voltije, collection privée.
 Le milieu de l'art, c'est pas de la tarte, porfolio unique d'André Jolivet, Éditions Voltije, collection privée.
 Miam miam les factures, porfolio unique d'André Jolivet, Édition Voltije, collection privée.
 1997 : Convergence, 36 pages, 12 gravures de Maya Ménin & André Jolivet dans un format de 27 × , texte de Arzel Marcinkowski, Éditions Voltije, .
 1998 : 
 Cercle, 48 pages, texte de Sacha De Casebère, dessin d'André Jolivet, 26 × , exemplaire unique, Éditions Voltije, collection Bibliothèque de Rennes.
 Profilé, 32 pages, texte de Jean-Louis Aven, 9 peintures à l'acrylique dans un format de 26,5 × , gaufrages, encre de Chine et dessins d'André Jolivet, , Éditions Voltije, 1998.
 Topographie du rivage, 68 pages, texte de Bruno Geneste, 12 peintures à l'acrylique et dorure d'André Jolivet dans un format de 27 × , livre unique avec une peinture sur l'emboîtage, Éditions Voltije.
 Il y a les têtes, 68 pages, texte de Sacha de Casebère, 12 peintures d'André Jolivet dans un format de 30 × , une gravure rehaussée à l'acrylique pour la  de couverture, emboîtage en bois avec une peinture, livre unique, Éditions Voltije, 1998, collection Bibliothèque de Rennes.
 Images dociles, 60 pages, texte de Eva Chermann, 12 peintures à l'acrylique, brou de noix et dessins d'André Jolivet dans un format de 28 × , livre unique, Éditions Voltije.
 Le petit artiste n'est-il pas plus pathétique que le technocrate de l'art ?, 44 pages, livre unique, texte, 2 dessins et 6 peintures sur toile marouflées sur papier d'art d'André Jolivet dans un format de 29,5 × , Éditions Voltije.
 Fric, 34 pages, texte et 10 dessins et 1 gaufrage d'André Jolivet dans un format de 38 × , exemplaire unique, Éditions Voltije.
 Vide, 92 pages, texte et 12 peintures à l'acrylique, brou de noix d'Andre Jolivet dans un format de 14 × , livre unique, Éditions Voltije.
 Non, 52 pages, texte et 20 peintures à l'acrylique d'André Jolivet dans un format de 40 × , exemplaire unique, Éditions Voltije, collection Bibliothèque de Rennes.
 Elle, 28 pages, texte et 7 peintures et un dessin d'André Jolivet dans un format de 57 × , exemplaire unique, Éditions Voltije.
 Ma poésie est une véritable porcherie, 80 pages, texte et 20 peintures à l'acrylique et encre de Chine d'André Jolivet dans un format de 27,5 × , emboîtage en bois avec une peinture, livre unique, Voltije Éditions Ltd. 
 Signes, 72 pages, 14 dessins à l'encre de Chine et crayons de couleurs d'André Jolivet, 13 textes/peintures à l'acrylique dans un format de 28 × , livre unique, Voltije Éditions Ltd.
 X-Bit, 56 pages, 23 dessins à l'encre de couleurs d'André Jolivet dans un format de 38 × , livre unique, Éditions Voltije.
 1999 : 
 Quatre mille cent quarante points dans quatre mille cent quarante carrés, 42 pages, texte, gaufrages et encre de Chine, dorure or et métal sur papier d'André Jolivet dans un format de 20,5 × , livre unique, Éditions Voltije.
 Vingt quatre cercles, vingt quatre visages, onze mille cent quatre-vingt douze images dociles, 68 pages, encre de couleurs, peinture acrylique et dorure d'André Jolivet dans un format de 26 × , livre unique, Éditions Voltije.
 Images & signes, 44 pages porfolio, 15 gaufrages et encre de Chine d'André Jolivet dans un format de 38,5 × , Éditions Voltije.
 Vivre, 34 pages, texte, peintures à l'acrylique, gaufrages, dessins d'André Jolivet, livre unique dans un format de 33,5 × , Éditions Voltije.
 Poème put-put, 40 pages, texte de Joël Hubaut, 7 dessins d'André Jolivet dans un format de 26 × , , plus 4 hors commerce avec un dessin de 52 × , Éditions Voltije.
 Ode à Roger Julien, champion de Bretagne des , 40 pages, texte de Gérard Le Gouic, 5 peinture à l'acrylique et 1 dessins d'André Jolivet dans un format de 27 × , , plus 4 hors commerce, Édition Voltije.
 Moi, 26 pages, textes, 8 tirages offset, 2 gaufrages et dorure d'André Jolivet dans un format de 28, 5 × , , Éditions Voltije.
 Laisser croire, 28 pages, 10 textes/ images d'André Jolivet dans un format de 28 × , Éditions Voltije.
 Des petits rien, 60 pages, 21 peintures avec un dessin sur la couverture dans un format de 28,5 × , livre unique, Voltije Éditions Ltd.
 Guerre, 50 pages, 10 peintures et texte d'André Jolivet dans un format de 30 × , livre unique, Voltije Éditions Ltd.
 Elle & Lui, 68 pages, texte et deux peintures d'André Jolivet,  dont dix avec deux peintures originales dans un format de 28 × , Éditions Voltije.
 2000 : 
 Ne rien faire, 50 pages, texte d'André Jolivet, , dont 10 avec deux dessins originaux et dorure dans un format de 13 × , Éditions Voltije.
 À  de ma fenêtre, 46 pages, texte d'André Jolivet,  dont 10 avec 2 dessins originaux dans un format de 13 × , Éditions Voltije.
 Reste de photographies, 68 pages, 56 reste de photographies gaufrées d'André Jolivet dans un format de 35,5 × , livre unique.
 La mer d'ici, ERIKA, 44 pages, texte et peintures d'André Jolivet, livre unique dans un format de 50 × , Éditions Voltije, collection Bibliothèque Départementale du Finistère.
 À poil commercial, 60 pages, 24 photographies, livre unique dans un format de 35,5 × , Éditions Voltije.
 Le vent, 58 pages, textes et 1 peinture d'André Jolivet dans un format de 25 × , dix exemplaires, Éditions Voltije.
 Ordinaires, 52 pages, suite de 20 dessins d'André Jolivet dans un format de 25 × , , Éditions Voltije.
 Aller au cercle, 48 pages, 20 peintures à l'acrylique d'André Jolivet dans un format de 28, 5 × , , Voltije Éditions Ltd.
 Construire, 64 pages, 14 peintures à l'acrylique d'André Jolivet dans un format de 35,5 × , livre unique, Éditions Voltije.
 2001 : 
 Moi aussi, j'ai été un bébé, 36 pages, 24 photographies d'André Jolivet dans un format de 28,5 × , exemplaire unique. 
 Prendre son pied, 50 pages, 34 photographies d'André Jolivet dans un format de 28,5 × , livre unique.
 2002 : 
 Nous, une, 44 pages, texte de Gérard Le Gouic, 4 peintures à l'acrylique d'André Jolivet dans un format de 25 × ,  Éditions Voltije.
 Eau salée, exemplaire unique, Voltije Éditions Ltd, collection Bibliothèque de Caen.
 La mer, tout simplement, textes et peintures d'André Jolivet, cinq exemplaires, Éditions Voltije. Livre épuisé
 Sperme, 70 pages, textes et 4 peintures avec de l'acrylique et du sperme dans un format de 21,5 × , livre unique, Voltije Éditions Ltd.
 Masculin, plaisir, féminin, 56 pages, 23 photographies rehaussées à l'acrylique et une peinture en première de couverture dans un format de 18 × , livre unique, Voltije Éditions Ltd.
 Une goutte d'eau sur le ventre, 68 pages, 12 peintures et texte d'André Jolivet dans un format de 35,5 × , livre unique, Éditions Voltije.
 2003 : 
 Marines, 36 pages, textes de René Guyomard, peintures à l'acrylique d'André Jolivet dans un format de 32,5 × ,  + 4 HC, Voltije Éditions Ltd.
 Le vide et le plein, 44 pages, cinq exemplaires, texte, 10 peintures à l'acrylique d'André Jolivet dans un format de 33,5 × , Éditions Voltije.
 Déplacement, 24 pages, 12 dessins/textes d'André Jolivet dans un format de 26,5 × , deux exemplaires, Éditions Voltije.
 Avec du sel, 52 pages, dessins/textes/dorures d'André Jolivet dans un format de 33 × , 2003, deux exemplaires, Éditions Voltije.
 Toucher n'est pas jouer, 36 pages, 7 photographies de Catherine Rannou, texte d'André Jolivet, Voltije Éditions Ltd, dix exemplaires dans un format de 33 × .
 Et moi, où suis-je ?, 48 pages, gaufrages, dorures et dessins d'André Jolivet dans un format de 33 × , , Voltije Éditions Ltd. 
 Gagner du temps, 36 pages, 10 dessins en dorure d'André Jolivet dans un format de 20 × , , Voltije Éditions Ltd.
 Le cœur, 40 pages, 29 dessins/dorure d'André Jolivet dans un format de 28,5 × , exemplaire unique, Voltije Éditions Ltd.
 Plijadur, 36 pages, 23 dessins/dorure/texte d'André Jolivet dans un format de 25 × , , Voltije Éditions Ltd.
 2004 : 
 Aït Moussi, 36 pages, texte de Christe Jhelil-B.Cheikh, 26 peintures à l'acrylique d'André Jolivet dans un format de 33,5 × , Voltije Éditions Ltd, six exemplaires.
 Les première lettres+A+J +aj (out) prénom / nom, 36 pages, , texte et 16 dorures/peintures d'André Jolivet dans un format de 33 × , Voltije Éditions Ltd.
 Tout pour te plaire, 28 pages, , texte et 7 peintures d'André Jolivet dans un format de 24 × , Voltije Éditions Ltd.
 Transfert, 36 pages, , texte et 18 peintures à l'acrylique et dorure d'André Jolivet dans un format de 33,5 × , Voltije Éditions Ltd.
 +E(X)PLOSE TA CARRIERE +, 36 pages, 15 peintures à l'acrylique et dorure d'André Jolivet dans un format de 25 × , , Voltije Éditions Ltd.
 °LIZHER / ANV° / A / J [°digorer-boest°], 36 pages, , texte et 15 peintures d'André Jolivet dans un format de 33 × , Voltije Éditions Ltd. Livre épuisé
 Le mouvement de l'eau, 36 pages, , textes et 10 peintures à l'acrylique d'André Jolivet dans u format de 26 × , Voltije Éditions Ltd, Bourse du Conseil Général du Finistère.
 °Origine°°Bretagne°°Département 29°°France°, 36 pages, texte 9 peintures à l'acrylique et dorure d'André Jolivet dans un format de 33,5 × , , Voltije Éditions Ltd.
 Le devant, le milieu, le derrière, festival des Vieilles Charrues, Carhaix, 64 pages, , texte, 10 photographies rehaussées à l'acrylique et une grande peinture d'un format de 50 ×  d'André Jolivet, bourse du conseil Général du Finistère, Voltije Éditions Ltd. 
 2005 : 
 L'homme debout, 36 pages, texte de Jean-Albert Guénegan, 9 peintures à l'acrylique d'André Jolivet dans un format de 26 × , Bourse du conseil général du Finistère, Voltije Éditions Ltd, .
 Ar vleuniemm guzh, la fleur invisible, the invisible flower, 20 pages, textes et 7 photographies rehaussées à la peinture acrylique et dorure d'André Jolivet dans un format de 50 × , , Voltije Éditions Ltd.
 Bevan, lavar, 48 pages, , texte et 6 peintures à l'acrylique d'André Jolivet dans un format de 33,5 × , texte en Breton, Bourse du conseil général du Finistère, Voltije Éditions Ltd.
 2006 : 
 Le phare d'Eckmühl appartient à tout le monde, 44 pages, texte et 10 photographies d'Andre Jolivet dans un format de 34 × , , Voltije Éditions Ltd.
 Capitalisme & politique, 44 pages, texte et 7 photographies + 4 dessins d'Andre Jolivet, tirage de , 44 pages dans un format de 34 ×  avec un emboîtage des ateliers Jeanne Frère, Voltije Éditions Ltd.
 Topographie du rivage, 44 pages, texte de Bruno Geneste, 9 peintures à l'acrylique et encre de Chine d'André Jolivet dans un format de 34 ×  avec un emboîtage des ateliers Jeanne Frère, Voltije Éditions Ltd, Livre épuisé.
 Les amours jaune, le poète contumace, 44 pages, texte de Tristan Corbière, 9 peintures d'André Jolivet, , 44 pages dans un format de 34 × , Voltije Éditions Ltd.
 Armor, poème de l'atlantique, 44 pages, texte de Kazimierz Brakoniecki, 10 huiles sur papier d'André Jolivet dans un format de 34 × , , Voltije Editions Ltd.
 Derniers poèmes, 36 pages, textes de Max Jacob, 8 peintures à l'acrylique et encre de Chine d'André Jolivet, dix exemplaires, dans un format de 27 × , Voltije Éditions Ltd.
 2007 : 
 Odes, 44 pages, texte de Victor Segalen, 10 peintures et encre de Chine d'André Jolivet dans un format de 27 ×  avec un emboîtage des ateliers Jeanne Frère, dix exemplaires, Voltije Éditions Ltd.
 Comme un enfant perdu, 40 pages, texte de René Guy Cadou, 8 peintures à l'acrylique et encre de couleurs d'André Jolivet dans un format de 27 × , , Voltije Éditions Ltd.
 Eaux émouvantes, 36 pages, textes de Carole Thomas, 9 peintures à l'acrylique d'André Jolivet, dix exemplaires, dans un format de 24 × , Voltije Éditions Ltd.
 Frioul, 44 pages, texte et 8 peintures à l'acrylique d'André Jolivet dans un format de 38,5 × , deux exemplaires, Voltije Éditions Ltd.
 2008 : 
 Expérience Atlantique des Lisières, 64 pages, 13 dix exemplaires, texte de Bruno Geneste, peintures à l'acrylique et encre de Chine d'André Jolivet, dans un format de 27 × , emboîtage de ateliers Jeanne Frère, Voltije Éditions Ltd.
 Ouessant, 44 pages, textes, 10 peintures et encre de Chine d'André Jolivet dans un format de 24 × , livre unique, Voltije Éditions Ltd, collection Bibliothèque départementale du Finistère, Quimper.
 Plougonven-Bazouges-la-Pérouse, 44 pages, texte, 9 peintures et encre de Chine d'André Jolivet dans un format de 27 ×  avec un emboîtage des Ateliers Jeanne Frère, cinq exemplaires, Voltije Éditions Ltd.
 Fragments, 106 pages, Fragments de textes [livres d'artiste], Voltije Éditions Ltd.
 Voyage maritime autour du phare d'Eckmühl, 83 pages, Voltije Éditions Ltd.
 Le Corps reflet, texte de Yann Pérol, édition Télécom Bretagne
 2009 : 
 Kostomarov à Saratov, 44 pages, vers de Vassyl Stous traduits en français par Anne Renoue et Oles Masliouk, 7 peintures à l'acrylique et encre de Chine d'André Jolivet,  dans un format de 27 × , Voltije Éditions Ltd, avec un emboîtage des ateliers Jeanne Frère.
 Olsztyn, poètes de Warmie et Mazurie [Pologne], 44 pages, textes de Kazimierz Brakoniecki, Alicja Bykowska-Salczynska, Zbigniew Chojnowski, 9 photographies et peintures d'André Jolivet,  dans un format de 27 × , Voltije Éditions Ltd, avec un emboîtage des ateliers Jeanne Frère.
 Ma vie sans moi, 44 pages, texte d'Armand Robin, peintures et encre de Chine d'André Jolivet,  dans un format de 27 × , Voltije Éditions Ltd. Avec un emboîtage des ateliers Jeanne Frère.
 L'Œil goinfre [dans le rapide Marseille-Paris], 34 pages, texte de Saint-Pol-Roux, 8 peintures à l'acrylique et encre de Chine d'André Jolivet, trois exemplaires dans un format de 27 ×  avec un emboîtage des ateliers Jeanne Frère, Voltije Éditions Ltd. 
 Strette / Engführung, 64 pages, texte bilingue Français/Allemand de Paul Celan, 11 peintures à l'acrylique et encre de Chine d'André Jolivet,  dans un format de 27 ×  avec un emboîtage des ateliers Jeanne Frère, Voltije Éditions Ltd. 
 2010 : 
 Les Marches de l'Ouest, texte de Hélène Cadou, 56 pages, 9 peintures à l'acrylique, encre de Chine, brou de noix de André Jolivet,  dans un format de 27 ×  avec un emboîtage des ateliers Jeanne Frère, Voltije Éditions Ltd.
 Enez Groe, Île de Groix, 42 pages, texte, 9 peintures et photographies de André Jolivet,  dans un format de 27 ×  avec un emboîtage des ateliers Jeanne Frère, Voltije Éditions Ltd.
 Un lieu d'écume, 48 pages, texte de Bruno Geneste, 9 peintures et photographies de André Jolivet,  dans un format de 27 ×  avec un emboîtage des ateliers Jeanne Frère, Voltije Éditions Ltd.
 La Cabane d'Hippolyte, 56 pages, texte de Bruno Geneste, 13 photographies rehaussées à la peinture acrylique de André Jolivet,  dans un format de 39 ×  avec un emboîtage des ateliers Jeanne Frère, Voltije Éditions Ltd.
 Le Mur à parole, 48 pages, textes en Français & Ukrainien, 20 peintures et photographies rehausées à l'acrylique, dorure et encre de Chine de André Jolivet,  dans un format de 53,5 ×  avec un emboîtage des ateliers Jeanne Frère, traduction en Ukrainien de Viktoria Piavka. Voltije Éditions Ltd. 
 Je suis mon monde, 60 pages, texte de Eric Pessan, 10 peintures et encre de Chine de André Jolivet,  dans un format de 27 ×  avec un emboîtage des ateliers Jeanne Frère, Voltije Éditions Ltd. 
 Borgias, texte de Daniel Kay, 52 pages, 11 photographies, encre de Chine & paraffine de André Jolivet,  dans un format de 27 ×  avec un emboîtage des ateliers Jeanne Frère, Voltije Éditions Ltd. 8
 The Marriage of Heaven and Hell - Le mariage du ciel et de l'enfer, 48 pages, texte de William Blake, 9 peintures acrylique & encre de Chine de André Jolivet,  dans un format de 27 ×  avec un emboîtage des ateliers Jeanne Frère. Voltije Éditions Ltd. 
 2011 : 
 Mistral de silence, 52 pages, texte de Bruno Geneste, 11 photographies, acrylique, encre de Chine & dorure de André Jolivet,  dans un format de 27 ×  avec un emboîtage des ateliers Jeanne Frère. Voltije Éditions Ltd.
 Le Chant de l'estuaire, le Goyen, 56 pages, texte de Pierre colin, 9 peintures acrylique, encre de Chine, brou de noix & dorure de André Jolivet,  dans un format de 27 ×  avec un emboîtage des ateliers Jeanne Frère. Voltije Éditions Ltd.
 Exaucer Julia impunément, 64 pages, texte, 18 photographies, peintures acrylique, encre de Chine, brou de noix & dorure de André Jolivet,  dans un format de 27 ×  avec un emboîtage des ateliers Jeanne Frère. Voltije Éditions Ltd.
 [Un certain Finistère] BREST via Ouessant, texte, peinture acrylique, encre de Chine, brou de noix, photographies,  dans un format ouvert de 120 ×  avec un emboîtage. Voltije Éditions Ltd.
 [Un certain Finistère, Plougonven], texte, 15 photographies rehaussées à l'acrylique d'André Jolivet, brou de noix cinq exemplaires dans un format de 27 ×  avec un coffret. Voltije Éditiond Ltd. 
 [Un certain Finistère, Ouessant], texte, photographies d'André Jolivet, acrylique, brou de noix, cinq exemplaires, format!!!, pour . 
 Le Refus individuel, 56 pages, textes & 13 peintures à l'acrylique et encre de Chine d'André Jolivet dans un format de 27 × , , Voltije Éditions Ltd. 
 [Un certain Finistère, Morlaix], texte, peintures, brou de noix, photographies d'André Jolivet,  pour fin 2011-2012.
 Explose ta carrière, Voltije Éditions Ltd.
 2012 : 
 Viennent / en silence, texte de Déborah Heissler, peinture et encre de chine d'André Jolivet dans un format de 27 x , Voltije Éditions Ltd
 Hauts Lieux de Pierre, texte de Bruno Geneste, peinture et encre de chine d'André Jolivet dans un format de 27 x , Voltije Éditions Ltd
 2013 : 
 Heureuse le nuit, texte de Paul Sanda, photographies et peintures d'André Jolivet dans un format de 33 x , , Voltije Éditions Ltd
 Athène - Ouessant, texte de Maria & Nikos Vlantis, peintures d'André Jolivet dans un format de 33 x , , Voltije Éditions Ltd
 2014 : 
 Sagesse du corps assis, texte de Dominique Sampiero, peinture d'André Jolivet dans un format de 33 x25 cm, , Voltije Éditions Ltd
 Tel Aviv / ville infirme / corps infini, texte de Sabine Huynh, peinture de André Jolivet dans un format de 30,5 x , , Voltije Éditions Ltd
 2016 :
 Vaisseaux / Žile, texte de Vanda Miksic - peinture d'André Jolivet. Traduction: Croate - Français. 96 pages 35,5 x , , Voltije Édition Ltd
 2017 :
 La forêt de Varmie, texte de Kazimierz Brakoniecki et d'André Jolivet. Traduction Français/Polonais -  signés au colophon par le poète & le peintre. 132 pages dans un format de 35,5 x . 7 peintures originales ainsi qu'une peinture en première de couverture. Gaufrages de la couverture & des peintures.
 LE SILENCE DU FOND DE L'EAU d'André Jolivet, 35 x . Réalisation dans le cadre d'une résidence à La maison sur pilotis à Bazouges sous Hédé, .
 2018 :
 Matins, Vingt six poèmes quotidiens du matin de Jean De Breyne et André Jolivet, 35 x . .

 Livres à tirage courant 
 Voyage maritime autour du phare d'Eckmühl, texte & photographies d'André Jolivet - Catalogue d'exposition - 82 pages, 2006, Voltije Éditions Ltd
 Fragments, texte d'André Jolivet - 106 pages - 2008 - Voltije Editions Ltd
 Stèle - Texte de Victor Ségalen - Frontispice d'André Jolivet - 2009 - Éditions Centre Polsko - Francuskie - Pologne
 Le corps reflet, catalogue d'exposition André Jolivet - Peintures - 32 pages - 2009 - Éditions Télécom Bretagne
 Chiaroscuro, texte de Déborah Heissler, linogravures d'André Jolivet - 2013 - Éditions Aencrages & Co
 La vie immatérielle, texte de Serge Torri - Frontispice d'André Jolivet - 2014 - Éditions Rafael De Surtis
 La phrase Québec, texte de Jean de Breyne - Peinture d'André Jolivet - 2014 - Éditions De Breyne
 Baltique, oiseau de froid, texte de Bruno Geneste - Frontispice d'André Jolivet - 2014 - Éditions Raphael De Surtis
 Mange monde Revue, Frontispice, texte et peintures - 2014 - Éditions Raphael De Surtis
 De l'écume, texte de Bruno Geneste - Frontispice d'André Jolivet - 2016 - Éditions Maelstrom - Bruxelles
 Célébration des nuées, Anthologie poétique de l'œuvre de Paul Sanda, peinture de couverture & quelques photographies d'André Jolivet - 2016 - Éditions Raphael De Surtis - Éditinter

Little big book artist 
Little big book artist est une série de livres lancé par l'artiste. La peinture originale est de l’artiste, réalisé en papier gaufré sous presse à gravure. Le format moyen est de  x . Chaque texte a été écrit par lui et ses amis artistes

Liens externes 
 
 Peintures et livres d’artiste - André Jolivet

Notes et références

Notes

Références 

Naissance à Pont-l'Abbé
Naissance en 1964
Peintre français du XXIe siècle
Peintre breton